Dmitrović ist der Familienname folgender Personen:

 Boban Dmitrović (* 1972), serbischer Fußballspieler
 Branko Dmitrović (* 1961), kroatischer Mediziner 
 Filip Dmitrović (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Marina Dmitrović (* 1985), serbische Handballspielerin
 Marko Dmitrović (* 1992), serbischer Fußballspieler